A Equipe Portorriquenha de Copa Davis representa Porto Rico na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Asociación de Tenis de Puerto Rico.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe de Portorriquenha)

Porto Rico